Анри Луи Дюкло (; , Сен-Жирон — , ) — французский  и .

Получил богословское образование. Преподавал в гимназии в Памье. В 1840 г. рукоположён во священники, перебрался в Париж. С 1867 г. викарий парижской Церкви Мадлен. В 1870—1897 гг. настоятель церкви Сент-Эжен в IX округе Парижа.

Опубликовал двухтомный труд об аббатстве Ройомон — «История Ройомона, его основание Людовиком Святым и его влияние на Францию» (; 1867) — и двухтомный очерк истории департамента Арьеж, включающий сведения о различных связанных с ним людях (; 1881—1887). Определённое значение имела также книга Дюкло «Госпожа де Ла Вальер и Мария-Тереза Австрийская, жена Людовика XIV» (; 1869), в составе которой был опубликован ряд неизданных документов. Помимо этого, Дюкло также написал ряд публицистических работ религиозного содержания, в том числе «Христианство и практическая жизнь» (; 1857—1858), и подготовил к публикации избранные главы из мемуаров Андре Морелле (1893).

Действительный член Исторического института Франции (1867) и Исторического общества Парижа и Иль-де-Франс (1874).

Библиотека и архив Дюкло были переданы им в дар родному городу и хранятся в городской библиотеке Сен-Жирона.

Примечания

Ссылки 
 DUCLOS Henri Louis // Sociétés savantes de France

Историки Франции